El Christkind (), llamado también "Christkind", "Christkindchen", o bien, "Christkindl", es el tradicional "portador de regalos navideños" en Austria, Suiza, el sur y el oeste de Alemania, la República Checa, Alta Silesia, Croacia, Liechtenstein, Luxemburgo y la parte oriental de Bélgica. Este personaje fue introducido en el  por Martín Lutero, quien, como parte de la Reforma, quería acabar con el culto a los santos del catolicismo. Esta tradición, que fue adaptada por los países anglosajones con el nombre deformado de "Kris Kringle", es el origen del actual "Santa Claus".

Historia 
Promulgado por Martín Lutero en la Reforma Protestante en la Europa del -, para desenfatizar el culto a los santos, muchos protestantes adoptaron al niño Jesús, en lugar de San Nicolás, como portador de regalos, cambiando la fecha de entrega del 6 de diciembre a la Nochebuena para hacerlo coincidir con la fecha de su Nacimiento. Así, fue adoptado en las zonas católicas de Alemania durante el , y, hasta la fecha, sigue siendo el principal portador de regalos en muchos países católicos de América Latina.Normalmente, el Christkind es un niño con aspecto de duende, con pelo rubio y alas de ángel. A veces, en lugar de como Niño Jesús, es interpretado como un ángel específico que trae los regalos, que aparece en algunas procesiones junto a una imagen del pequeño Jesucristo.También se ha llegado a decir que el Niño Jesús hacía rondas repartiendo regalos con San Nicolás.

Los niños nunca lo ven en persona, y los padres les dicen que el Niño Jesús no vendrá a traer regalos si son curiosos y tratan de divisarlo. La familia entra en el salón, donde se ha colocado el árbol de Navidad, para la apertura de los regalos (el Bescherung), cuando los padres dicen que creen que el Christkind que ha traído los regalos se ha vuelto a ir. En algunas tradiciones, la partida se anuncia con el toque de una pequeña campana, que los padres fingen haber oído o que hace en secreto uno de los adultos de la familia.

Desde la década de 1990, el Christkind se enfrenta a la creciente competencia del Weihnachtsmann, provocada por el uso de la versión estadounidense de Santa Claus como figura publicitaria. Muchos católicos tradicionalistas han defendido en los últimos tiempos la tradición del Niño Jesús como un "bello medio para restaurar el verdadero sentido de la Navidad".

Christkindl o Christkindel son versiones diminutivas de Christkind. Christkind y Belsnickel también se encuentran entre las comunidades de ascendencia alemana del Volga en Argentina. Una figura muy conocida es el Christkind del Christkindlesmarkt de Nuremberg, que es representado por una joven elegida cada dos años para esta tarea. Christkindl es también una parte de la ciudad de Steyr en Austria, llamada así por la supuesta estatua milagrosa de cera de Christkind en la iglesia de la ciudad.

Referencias 

Mitología de navidad
Navidad alemana
Personajes navideños